

Informatica 
 Protezione – prevenzione delle operazioni illegittime sugli oggetti di un sistema informatico, realizzata con meccanismi di tolleranza ai guasti e attuando procedure di sicurezza informatica
 Protezione della memoria – sistema che impedisce ad un processo di corrompere la memoria di un altro processo in esecuzione contemporaneamente sullo stesso computer
 Protezione del database – misure di sicurezza logica per i dati, ossia le procedure che assicurano che l'accesso di dati avvenga solo da parte di soggetti autorizzati secondo le modalità (lettura, scrittura, ecc.) autorizzate

Elettrotecnica
 Protezione – dispositivo che evita la folgorazione della persona o per la protezione dei carichi o linee annesse

Telecomunicazioni
 Protezione di rete – nelle reti di telecomunicazione, i meccanismi di intervento automatico o semi-automatico che garantiscono la continuità della trasmissione a fronte di guasti o degradi dei nodi della rete, del mezzo trasmissivo o del segnale trasmesso

Diritto 
 Protezione – particolare forma di estorsione
 Protezione giuridica – contratto di assicurazione riguardante le spese legali e la consulenza legale
 Protezione – protezione dei testimoni

Altro 
 Protezione solare – in medicina, azione o gli strumenti atti a proteggere le persone dal sole in modo che non possa recare danno
 Protezione ambientale – in ecologia, protezione dell'ambiente da inquinamento o altri rischi
 Dispositivi di protezione individuale – prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, come mascherine antipolvere, elmetti, ginocchiere ecc.

Altri progetti